В одиночному розряді тенісного турніру WTA German Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Габріелу Сабатіні 7-6, 2-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (Переможниця)
  Габріела Сабатіні (фінал)
  Мері Джо Фернандес (півфінал)
  Дженніфер Капріаті (3-тє коло)
  Кончіта Мартінес (півфінал)
  Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
  Анке Губер (чвертьфінал)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)

 Кіміко Дате (1-ше коло)
 Забіне Гак (3-тє коло)
 Лорі Макніл (1-ше коло)
 Наташа Звєрєва (2-ге коло)
 Юдіт Візнер (3-тє коло)
 Лейла Месхі (2-ге коло)
 Жюлі Алар-Декюжі (1-ше коло)
 Сандра Чеккіні (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA German Open